fraaie elzenvouwmot
 gewone elzenvouwmot
 goudrugelzenvouwmot
 oranje elzenvouwmot